Soedan, een land in het noordoosten van Afrika
 Anglo-Egyptisch Soedan, tot 1956 in het gebied van het huidige land Soedan
 Zuid-Soedan, een land in het noordoosten van Afrika
 Soedan (regio), een geografische regio in het noorden van Afrika
 Soedantalen, archaïsche benaming (eerste helft 20e eeuw) voor de ruim 500 Afrikaanse talen die in de regio Soedan worden gesproken
 Frans-Soedan, een voormalige Franse kolonie in West-Afrika

 Sudan I, een chemische stof
 Sudan (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook 
 Soudan (doorverwijspagina)